Perks peut faire référence à : 
 Reg Perks (1911-1977 ), joueur anglais de cricket.
 Robert Perks (1849-1934), homme politique britannique.
 William Perks alias Bill Wyman (né en 1936), musicien, notamment bassiste des Rolling Stones.
 Precinct de Perks, un precinct électoral dans l'Illinois, aux États-Unis.
 The Perks of Being a Wallflower, drame américain sorti en 2012.

Voir aussi 
 Perk
 Central Perk
 Ralph Perk